piazza Carlo Alberto – piazza di Torino
 piazza Carlo Alberto – piazza di Catania
 piazza Carlo Alberto – piazza di Cagliari